Le Championnat d'Argentine féminin de football 2021 () est la quarante-quatrième saison du championnat et la troisième saison avec des équipes professionnelles. Après la saison 2019-2020 interrompue par la pandémie de Covid-19, est organisé un tournoi de transition 2020 où aucune équipe n'a été reléguée. Mais avec deux promotions, le championnat passe à 19 équipes.

Organisation 
Le championnat est structuré en trois phases distinctes, un tournoi d'ouverture, un tournoi de clôture et une finale entre les deux vainqueurs. 

Les deux tournois saisonniers se déroulent en deux phases, la première partie consiste en deux poules, une de neuf et une de dix équipes, les équipes se rencontrent une fois. Les quatre premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour la deuxième phase qui consiste en une compétition par élimination directe pour désigner l'équipe championne.

En fin de saison, les vainqueurs du tournoi d'ouverture et de clôture se retrouvent dans une finale unique sur terrain neutre pour désigner le champion d'Argentine.

Le champion d'Argentine 2021 et le vainqueur de la coupe (Copa Federal 2021) jouent la finale de la Supercoupe d'Argentine (Supercopa Femenina 2021). 

Il n'y a pas de relégation en fin de saison.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du tournoi d'ouverture se qualifie pour la Copa Libertadores féminine 2021. Si l'Argentine obtient une deuxième place en Copa Libertadores, le finaliste du tournoi d'ouverture est également qualifié.

Le vainqueur du tournoi de clôture se qualifie pour la Copa Libertadores féminine 2022. Si l'Argentine obtient une deuxième place en Copa Libertadores, le finaliste du tournoi de clôture est également qualifié.

Tournoi d'ouverture

Première phase 
La première phase du tournoi d'ouverture est prévue entre le 28 mars 2021 et le 30 mai 2021. Les quatre premiers de poule sont qualifiés pour la phase à élimination directe.

Le , la Fédération argentine suspend le championnat en raison des conditions sanitaires. Les matches reprennent le .

Deuxième phase 
Le tournoi final se déroule du 3 au 15 juillet 2021, les rencontres se jouent sur un seul match.

 Le vainqueur du tournoi d'ouverture est qualifié pour la finale du championnat.

Tournoi de clôture

Première phase

Deuxième phase 

 Le vainqueur du tournoi de clôture est qualifié pour la finale du championnat.

Super finale 
Le vainqueur du tournoi d'ouverture et le vainqueur du tournoi de clôture se retrouvent dans la Super finale du championnat, qui se joue sur terrain neutre. En cas d'égalité après le temps réglementaire, on procède à une prolongation de deux fois 15 minutes, en cas d'égalité après la prolongation, on procède à une séance de tirs au but.

Bilan de la saison

Statistiques 
Source.

Notes et références

Liens externes 
 Résultats et classements sur Soccerway.com

2021
Argentine féminin 2021
Football féminin 2021